Fotonowa analiza aktywacyjna (z ang. photon activation analysis)
 Kwas fenylooctowy (z ang. phenylacetic acid)
 Kwas nadoctowy (z ang. peroxyacetic acid)
 Kwas poliakrylowy (z ang. polyacrylic acid)
 Państwowa Agencja Atomistyki